Diga – sbarramento artificiale permanente atto a regolare un corso d'acqua
 Diga – woreda della Regione di Oromia, in Etiopia
 Diga – album dei Diga Rhythm Band del 1976